Bartolomeo Grazioli (1804-1853), religieux et patriote italien ;
 Dominic Grazioli (né en 1964), tireur sportif américain ;
 Francesco Saverio Grazioli (1869-1951), général et homme politique italien ;
 Giovanni Grazioli (né en 1959), athlète italien ;
 Giovanni Battista Grazioli (1746-1820), compositeur et organiste italien ;
 Irene Grazioli (née en 1961), actrice italienne.

Voir aussi 
 Palais Grazioli à Rome.